DAF M39, een pantserwagen
 Pansarbil m/39, een pantserwagen
 Messier 39, een open sterrenhoop